Wymetal ist der Familienname folgender Personen:

 Erich von Wymetal (1892–1966), österreichischer Schauspieler und Regisseur 
 E. Wymětal, Philologe 
 Friedrich Wymetal (1877–1935), Vogel- und Schmetterlingsforscher 
 Konrad Wymetal, österreichischer Jurist, 1972–1976 Präsident des Wiener Landesgerichtes für Strafsachen